Dies ist eine Liste verschiedener Städte weltweit nach ihrer durchschnittlichen Temperatur (jährlich und monatlich). Die angegebenen Temperaturen sind der Durchschnitt aus der täglichen Höchst- und Tiefsttemperatur. Die normale Tagestemperatur in einem beliebigen Monat kann deshalb durchaus höher liegen als angegeben, je nachdem wie groß der Unterschied zwischen dem täglichen Tiefstwert und Höchstwert ist.

Einzelnachweise 

Stadte nach Temperatur
!Temperatur